

Еффінгем — місто, штат Іллінойс
 Еффінгем — місто, штат Канзас
 Еффінгем — місто, штат Нью-Гемпшир